Roots Thunder е първи студиен албум на полската NS black metal група Kataxu, издаден през 2000 година от Slava Productions. Времетраенето на албума е 30 минути и 11 секунди.

Изпълнители 
 Пьотр Пятек (Piaty) – вокал, китара, клавири
 Melfas – клавири
 Mittloff – барабани
 Jacek Melnicki – клавири

Трак листа

Външни препратки 
 Roots Thunder // Last.fm 
 Roots Thunder // Encyclopaedia Metallum 
 Roots Thunder // Discogs 
 Roots Thunder // Metal Kingdom 

Албуми на Kataxu
Музикални албуми от 2000 година